Nagle est un patronyme porté notamment par :

 Auguste de Nagle (1799-1878), homme politique français ;
 James Nagle (1822-1866), général de brigade américain ;
 Jean Nagle (1930-2022), historien français ;
 Kel Nagle (1920-2015), golfeur australien ;
 Matthew Nagle (1980-2007), premier humain à utiliser une interface neuronale directe pour restaurer des fonctionnalités altérées ;
 Thomas-Patrice Nagle (1771-1822), général de brigade français ;
 William Nagle (1885-1970), patineur artistique américain.
 John Nagle a défini l'algorithme de Nagle.

Homonymie de patronyme